Esistono più comuni francesi con questo nome

Gabriac – Aveyron
Gabriac – Lozère